Городи́щенский сельсове́т () — административная единица на территории Барановичского района Брестской области Белоруссии. Административным центром Городищенского сельского совета является п. г. т. районного подчинения Городище.

Состав 
В состав сельсовета входят 1 посёлок городского типа, 1 посёлок, 3 агрогородка и 45 деревень:

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Барановичский райисполком 

Барановичский район
Сельсоветы Барановичского района